Баффи:
 Баффи — истребительница вампиров () — фильм ужасов, США, 1992 год. Режиссёр — Фрэн Рубел Кузуи.
 Баффи — истребительница вампиров — молодёжный телесериал по мотивам одноимённого фильма 1992 года, стартовал с 1997 года.
 Баффи — истребительница вампиров (сезон 1)
 Баффи — истребительница вампиров (сезон 2)
 Баффи — истребительница вампиров (сезон 3)
 Баффи — истребительница вампиров (сезон 4)
 Баффи — истребительница вампиров (сезон 5)
 Баффи — истребительница вампиров (сезон 6)
 Баффи — истребительница вампиров (сезон 7)
 Баффи — список видеоигр по вселенной «Buffy the Vampire Slayer».
 Баффи (книги) — список романов по вселенной «Баффи»
 Баффи — серия комиксов, основанная на сериале «Баффи — истребительница вампиров».
 Баффи Саммерс — главная героиня фильма, телесериала «Баффи — истребительница вампиров» и других произведений по мотивам.
 Баффи и Ангел (саундтрек)
 Баффи — итальянская фамилия.

См. также 
 Баффин, Уильям (; 1584—1622) — английский мореплаватель, обнаруживший в 1616 году море, носящее его имя, и остров Баффинова Земля.
 Море Баффина, Баффинов залив, залив Баффина () — море Северного Ледовитого океана, омывающее западный берег Гренландии.
 Баффинова Земля () — северный канадский остров провинции Нунавут (Канадский Арктический архипелаг).
 Баффи — домашнее животное 2-го президента России, 9-го председателя правительства РФ Владимира Путина.